Wenter ist der Nachname von

Adolf Wenter (*unbekannt; † 1933), Schauspieler
Josef Wenter (1880–1947), Dramatiker und Schriftsteller aus Südtirol

Siehe auch:
Venter
Wender